Chris Evert-Lloyd era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Andrea Temesvári che ha battuto in finale 6–1, 6–0 Bonnie Gadusek.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Internazionali d'Italia 1983